Amalteo – famiglia italiana
Attilio Amalteo – arcivescovo cattolico italiano
Giovanni Battista Amalteo – letterato italiano
Girolamo Amalteo – pittore italiano
Pomponio Amalteo – pittore italiano

Pagine correlate 
Amaltea